Folly (meervoud folly's), een bouwwerk dat opzettelijk nutteloos of bizar is
 Follies (musical), een musical uit 1971 van Stephen Sondheim
 Ziegfeld Follies (revue), een jaarlijkse revue op Broadway in New York tussen 1907 en 1931
 Follies (motorfiets), een Frans bromfietsmerk